Duchêne ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Duchêne (1866–1947), französischer Landschaftsarchitekt
 Denis Auguste Duchêne (1862–1950), französischer General im Ersten Weltkrieg 
 Gilbert-Antoine Duchêne (1919–2009), französischer Geistlicher, Bischof von Saint-Claude
 Henri Duchêne (auch: Duchêsne; 1841–1902), französischer Gartendesigner
 Jacques Duchêne († 2015), Schweizer Manager
 Kate Duchêne (* 1959), britische Schauspielerin
 Matt Duchene (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler
 Roger Duchêne (1930–2006), französischer Romanist und Literaturwissenschaftler